Marcus Ragnarsson, švedski hokejist, * 13. avgust 1971, Östervåla, Švedska.

Ragnarsson je v švedski ligi kariero začel pri drugoligaškem klubu Östervĺla IF, po nekaj tekmah pri klubu Nacka HK pa se je v sezoni 1989/90 preselil v klub Djurgårdens IF. S klubom je dvakrat osvojil naslov švedskega prvaka, leta 1992 pa je bil kot 99. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. Skupno je v desetih sezonah v ligi NHL, kjer je igral tudi za klub Philadelphia Flyers, odigral 632 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 37 golov in 140 podaj, ter 68 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in štirinajst podaj. Po vrnitvi na Švedsko je štiri sezone igral za drugoligaša Almtuna IS, zadnji dve sezoni je bil tudi kapetan, v sezoni 2008/09 pa se je vrnil v Djurgårdens, kjer je bil od sezone 2009/10 prav tako kapetan. V začetku sezone 2010/11 se je upokojil zaradi težav s poškodbami.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih medalj, in svetovnem pokalu 2004, kjer je bil z reprezentanco peti.

Pregled kariere

|-
| Östervåla IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 28
| 1
| 6
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östervåla IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 30
| 15
| 14
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 13
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 35
| 4
| 1
| 5
|
| 12
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 8
| 5
| 13
|
| 14
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 34
| 3
| 3
| 6
|
| 48
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 19
| 0
| 4
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 7
| 9
| 16
|
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 71
| 8
| 31
| 39
| -24
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
|
| 69
| 3
| 14
| 17
| -18
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 97/98
|
| 79
| 5
| 20
| 25
| -11
| 65
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 98/99
|
| 74
| 0
| 13
| 13
| +7
| 66
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 99/00
|
| 63
| 3
| 13
| 16
| +13
| 38
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| +3
| 10
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
|
| 68
| 3
| 12
| 15
| +2
| 44
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 70
| 5
| 15
| 20
| +4
| 44
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -1
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 25
| 1
| 7
| 8
| +2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 02/03
|
| 43
| 2
| 6
| 8
| +5
| 32
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 70
| 7
| 9
| 16
| +12
| 58
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| +3
| 14
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 38
| 10
| 28
| 38
| +7
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
| 32
| 7
| 19
| 26
| -19
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 38
| 5
| 24
| 29
| -1
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 49
| 12
| 25
| 37
| -12
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 09/10
|
| 37
| 5
| 15
| 20
| 
| 44
|
| 16
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1101
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 420
| bgcolor="#7FFF00" | -35
| bgcolor="#7FFF00" | 859
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Östervåla IF
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Almtuna IS
Hokejisti Djurgårdens IF